В коміксах видавництва Marvel Comics, які були опубліковані після 1940 року, з'являлись вигадані команди та організації, перелік яких написаний тут.

Список

Див. також 

 Список персонажів Marvel Comics
 Список перших появ Marvel Comics
 Список монстрів Marvel Comics
 Список планет Marvel Comics

Посилання 

 Marvel Comics official site
 Groups at Marvunapp.com

Команди Marvel Comics
Вигадані організації Marvel Comics